MADD steht als Abkürzung für:
 Mothers Against Drunk Driving, eine Elternorganisation in den USA
 Myoadenylatdeaminase-Mangel, einen Stoffwechseldefekt

Siehe auch: 
 MAD

Abkürzung